«Спиру Шарлеруа́» — бельгийский баскетбольный клуб из города Шарлеруа.

О клубе 
Баскетбольная команда была образована в 1989 году. Несмотря на молодость клуб уже завоевал уважение, как в Бельгии, так и в Европе.

Титулы 
 Чемпион Бельгии: 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011
 Кубок Бельгии: 1996, 1999, 2002, 2003, 2009
 Суперкубок Бельгии: 2001, 2002, 2008

Сезоны

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы Бельгии
Участник баскетбольной Евролиги